Il doppio del torneo di tennis Open Prévadiès 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Adrian Cruciat e Daniel Muñoz de la Nava che hanno battuto in finale Xin-Yuan Yu e Zeng Shaoxuan 4-6, 6-4, [10-4].

Teste di serie

 Johan Brunström /  Jean-Claude Scherrer (primo turno)
 Marcel Granollers /  Marc López (primo turno)

 Stephen Huss /  Joseph Sirianni (primo turno)
 Ivan Dodig /  Frank Moser (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open Prévadiès 2008